Cable se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raymond Millard Cable
 Stuart Cable